Adriaan Moen (1879–1950), Nederlands graficus, redacteur en politicus
Anita Moen (1967), Noorse langlaufskiër
Arjan Moen (1977), Nederlands darter
Don Moen (1950), Amerikaanse singer-songwriter en pastor
Einar Moen (1977), toetsenist van de metalband Tristania
Geir Moen (1969), Noors voormalige sprinter
Sigurd Moen (1897–1967), Noors schaatser
Svein Oddvar Moen (1979), Noors voetbalscheidsrechter

Zie ook 
Moenaert
Moens

Nederlandse of Vlaamse achternaam
Noorse achternaam